El nombre de Iglesia de San Juan Evangelista es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias.

Advocación 
 San Juan Evangelista.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

en Bélgica 
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la ciudad de Lieja;

en Colombia 
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la ciudad de Salgar;

en España 
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la ciudad de Almería;
 Iglesia de San Juan Evangelista (B.I.C. 14/05/1998), iglesia católica en la localidad de Arrabal de Portillo (Portillo), Valladolid;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Arroyo de la Encomienda, Valladolid;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Huarte, Navarra;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Baeza, Jaén — Patrimonio de la Humanidad—;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Blanca, Murcia;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Melegís (municipio El Valle), Granada;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Ochagavía, Navarra;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Paterna del Río, Almería;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Peralta, Navarra;
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Portillo, Valladolid;
 Iglesia arciprestal de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Torrejón de Ardoz, Madrid.
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la localidad de Mancha Real, Jaén.

  en Italia 
Chiesa di San Giovanni Evangelista
 Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia católica en la ciudad de Rávena (:w:it);

  en Reino Unido 
 Iglesia de San Juan Evangelista,  iglesia anglicana en la localidad de Alvanley, Cheshire.
Iglesia de San Juan Evangelista, iglesia anglicana en la localidad de Warminster, Wiltshire.

  en Venezuela 
 Iglesia de San Juan Evangelista (1826), iglesia católica en la localidad de Juan Griego (Isla Margarita), Nueva Esparta;
 Iglesia de San Juan Evangelista, en Paractos, Miranda.

 Iglesias con advocación conjunta 
 Para la advocación junto a San Juan Bautista, Véase Iglesia de los Santos Juanes y Iglesia de San Juan de Letrán.

Otros edificios religiosos 
 Capilla de San Juan Evangelista, .
 Catedral de San Juan Evangelista, .
 Ermita de San Juan Evangelista, .
 Monasterio de San Juan Evangelista, .